Чепрасов — русская фамилия. Известные носители:

 Чепрасов, Василий Акимович (род. 1927) — начальник Калининградской специальной средней школы милиции МВД СССР в 1970—1976 годах.
 
 Чепрасов, Филипп Матвеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.